Hernando kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Hernando (ort i Argentina), Córdoba,

USA 

 Hernando, Florida, ort, Citrus County, 
 Hernando, Mississippi, countyhuvudort, DeSoto County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar